Берега́ может означать:

 Берега — река в Московской области.
 «Берега» — комедийный художественный фильм 1973 года.
 «Берега» — многосерийный художественный фильм 1977 года.
 «Берега» — американская независимая драма 2002 года.
 «Берега» — российский телесериал 2012 года.

См. также 
 Берег (значения)
 Бережки